Keimel ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Keimel (1899–1948), deutscher Maler, Graphiker und Gebrauchsgraphiker
 Klaus Keimel (1939–2018), deutscher Mathematiker
 Otto Keimel (1928–2014), österreichischer Manager und Politiker (ÖVP)
 Reinhard Keimel (1944–2021), österreichischer Luftfahrthistoriker